HMS Courageous или, во французском варианте, Courageux может относиться к следующим кораблям Королевского флота:

 HMS Courageux — 74-пушечный линейный корабль; захвачен у французов в 1761; разбился на марокканском берегу в 1796.
 HMS Courageux, или Courageuse — 32-пушечный фрегат; захвачен у французов в июне 1799; переименован в Lutine в ноябре 1799; плавучая тюрьма в Гибралтаре; продан в апреле 1802.
 HMS Courageux — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1800; в отстое с 1814; позже использовался как лазарет; разобран в 1832.
 HMS Courageous (50) — исходно крейсер 1 класса; спущен на воду в 1916; перестроен в авианосец в 1924; потоплен подводной лодкой U-29 в сентябре 1939.
 HMS Courageous (S50) — атомная подводная лодка типа Churchill; в строю с 1971 по 1993, с 2007 (?) корабль-музей в Плимуте.

См. также 
 Courageux — ряд французских кораблей